Leatham steht für:
 Leatham (Neuseeland), Ortschaft in der Region Tasman, Neuseeland
 Leatham River, Fluss in der Region Tasman, Neuseeland

Siehe auch:
 Letham (Begriffsklärung)